Ван Бјурен има више значења:
 Округ Ван Бјурен (Ајова)
 Округ Ван Бјурен (Арканзас)
 Округ Ван Бјурен (Мичиген)
 Округ Ван Бјурен (Тенеси)
 Ван Бјурен (Мејн)
 Ван Бјурен (Арканзас)
 Ван Бјурен (Индијана)
 Ван Бјурен (Мисури)
 Ван Бјурен (Охајо)